Maurício Gugelmin, brazilski dirkač, * 20. april 1963, Joinville, Brazilija.

Maurício Gugelmin je v Formuli 1 debitiral v sezoni 1988, ko je osvojil prve točke s četrtim mestom na Veliki nagradi Velike Britanije in še enkrat za peto mesto na Veliki nagradi Madžarske. V sezoni 1989 je na prvi dirki sezone za Veliko nagrado Brazilije s tretjim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev kariere, toda to je bila njegova edina uvrstitev v točke sezone. Tudi v sezoni 1990 je dosegel le eno s šestim mestom na Veliko nagrado Belgije, v sezonah  in  pa sploh nobene. Po sezoni 1992 se je upokojil kot dirkač Formule 1 in prestopil v ameriško serijo Champ Car, kjer je dirkal med letoma 1993 in 2001 ter dosegel eno zmago in še sedem uvrstitev na stopničke.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Popolni rezultati serije CART 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Živeči ljudje

Brazilski dirkači
Brazilski vozniki Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Leytonovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1